

Zangvogels 
 Diverse soorten uit het geslacht Turdoides, voornamelijk in Afrika en Zuid-Azië
 Diverse soorten uit de familie Pomatostomidae uit Australië en Nieuw-Guinea
 Maleise ralbabbelaar, een soort uit het geslacht Eupetes

Overige 
Babbelen, ontspannen spreken
Frans Babbelaar, een radio-dj, omroeper en presentator
een water dat uitkomt op de Slenk van het Reitdiep
Boterbabbelaar, een snoepje
Babbelaar (bier), een Belgisch bier

Zie ook 
 Rafaelo Babbelario, een personage dat in boeken van Thomas More diens opvattingen uitdraagt
 Babbel (doorverwijspagina)